Piatra Albă (Mołdawia)
 Piatra Albă (Rumunia)